Mitrovac (Čeminac)
 Mitrovac (Kutjevo)